Henry Hays est un nom pouvant désigner:

 (1829–1881), homme d’affaires  américain
Henry Hays, suprémaciste américain

Voir aussi
Henry Hays, personnage de True Detective

Hayes, Henry